Vitalij Denisov (1976) – sciatore russo
 Vitalij Denisov (1987) – calciatore uzbeko